Соревнования по теннису среди мужчин в парном разряде на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 6 по 12 августа на кортах олимпийского теннисного центра. Игры прошли на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 25-и стран. Чемпионы Игр 2012 года в данной дисциплине братья Боб и Майк Брайан не принимали участия в турнире.

Олимпийскими чемпионами 2016 года стали испанцы Марк Лопес и Рафаэль Надаль. Надаль стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее он побеждал в одиночном разряде на Играх 2008 года.

Призёры

Посев 

<ol start="1">
 П.-Ю. Эрбер / Н. Маю (первый раунд)
 Э. Маррей / Д. Маррей (первый раунд)
 М. Мело / Б. Соарес (четвертьфинал)
 Г. Монфис / Ж.-В. Тсонга (первый раунд)

<ol start="5">
 Ф. Мерджа /  Х. Тецэу (финал, серебряная медаль)
 М. Лопес / Р. Надаль (победа, золотая медаль)
 Д. Нестор / В. Поспишил (четвертое место)
 Р. Баутиста Агут / Д. Феррер (четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты на сайте ITF